Le mot perfectionnisme désigne :
 en philosophie, le perfectionnisme est tantôt une éthique conséquentialiste ou téléologique tantôt une dimension de la vie morale au sens large (esthétique, intellectuelle) ;
 en psychologie, le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte.